Big Guns (Tony Arzenta), film franco-italien de Duccio Tessari sorti en 1973 ;
 Big Guns, film pornographique américain de William Higgins sorti en 1987.